Chinese suite (Vasilenko) - compositie van Sergej Vasilenko
 Chinese suite (Foulds) - compositie van John Foulds